Пискарёв (Пискарёва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Пискарёв, Александр Михайлович (род. 1949) — советский футболист, тренер.
 Пискарёв, Андрей Александрович (род. 1981) — российский футболист.
 Пискарёв, Василий Иванович (род. 1963) — российский государственный деятель, депутат Государственной Думы.
 Пискарёв, Виктор Алексеевич (1929—2018) — советский и белорусский государственный деятель, генерал-лейтенант внутренней службы.
 
 Пискарёв, Евгений Петрович (1918—1968) — советский футболист, тренер.
 Пискарёв, Николай Иванович (1892—1959) — русский художник-график, профессор. 
 Пискарёв, Павел Алексеевич (1875—1949) — русский художник-монументалист и станковист.
 Пискарев, Пётр Васильевич — советский генерал-майор
 Пискарёв, Сергей Леонидович (род. 1972) — советский и таджикский футболист.

 Пискарёв-Васильев, Алексей Лазаревич — доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник отдела морской сейсморазведки ВНИИ геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга.

См. также 
 Пискарёвы — о дворянском роде
 Пискарёвка (значения)
 Пискарёвский
 Пескарёв